Calvaire Saint-Michel peut faire référence à plusieurs calvaires nommés d'après l'archange Michel :
 un calvaire à Carnac (Morbihan, France) ;
 un calvaire à Questembert (Morbihan, France).

SaintMichel